

Warken, section de la commune d'Ettelbruck

Warken, localité de la commune de Zutphen, dans le Gueldre